Микалейн Томас (; род. 1971, Камден, США) — современная американская .

Образование 
 1998 Southern Cross University, Lismore, Австралия
 1999 Yale Norfolk Summer of Music and Art, Норфолк
 1995—2000 BFA, Институт Пратта, Бруклин
 2001 Vermont Studios Center, Johnson, VT
 2000—2002 MFA, Yale University School of Art, Нью-Хейвен
 2002—2003 Studio Museum in Harlem, Нью-Йорк

Личная жизнь 
Микалейн Томас — открытая лесбиянка. Состоит в отношениях с Ракель Шевремон.

Творчество 
В своих картинах, фотографиях и коллажах Микалейн Томас отображает культурные и индивидуальные представления о женской идентичности. Томас создает произведения, которые представляют комплексное видение того, что значит быть женщиной и расширяет общепринятые определения красоты. Изображения в духе 1970-х излучают сексуальность, женщины в провокационных позах окружены китчевым декоративным орнаментом. Опираясь на долгое изучение истории искусства и классического жанра портрета, Томас дополняет их влиянием поп-культуры и поп-арта.

Персональные выставки 
 2009 — She’s Come UnDone!, Lehmann Maupin Gallery (Нью-Йорк)
 2008 — Girlfriends, Lovers, Still Lifes and Landscape, Rhona Hoffman Gallery (Чикаго)
 2008 — Bloom Projects: Mickalene Thomas, What’s Love Got To Do With It?, Santa Barbara Contemporary Arts Forum (Санта-Барбара)
 2007 — Mickalene Thomas, Susanne Vielmetter Los Angeles Projects, Culver City, CA
 2007 — «The Unseen», Indianapolis Museum of Contemporary Art (Индианаполис)
 2006 — «Something About You…» Rhona Hoffman Gallery (Чикаго)
 2006 — «Brawlin’ Spitfire», Special Project, Dust Gallery (Лас-Вегас)

Примечания

Ссылки 
 Информация и работы на ArtNet
 Работы, биография, информация о выставках на сайте галереи Lehmann Maupin Gallery
 Статья о художнице
 Информация о Микалейн Томас на artfacts.net

Современные художники США
Выпускники Института Пратта
Выпускники Йельского университета